Bei’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bei'an Shi, härad, Heilongjiang, 
 Bei'an (ort), Heilongjiang, 
 Bei'an (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar